Васи́лий Влади́мирович Березу́цкий () — российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России (2005). Капитан сборной России в 2014 и 2016 годах.

Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Один из шести футболистов в истории, сыгравших 400 матчей в чемпионатах России.

Брат-близнец футболиста Алексея Березуцкого.

Биография 
Василий Березуцкий — воспитанник футбольной школы «Смена». Начал футбольную карьеру в 1999 году в возрасте 17 лет в клубе «Торпедо-ЗиЛ». В 2001 году перешёл в ЦСКА. За клуб дебютировал 17 июля 2002 года в матче против самарского клуба «Крылья Советов», выйдя на замену на 46 минуте. Его брат-близнец Алексей также выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год.

За более чем 10 лет, проведённых в ЦСКА, Василий стал основным защитником клуба и сборной России. В составе сборной России до 16 лет играл на чемпионате Европы 1999 года в Чехии. Играл за основную сборную на чемпионате Европы 2008.

На чемпионате мира 2014 года стал капитаном команды. В этом же качестве вывел сборную на первый матч чемпионата Европы 2016 (против англичан), в котором отметился голом в конце игры, чем спас свою команду от поражения. В марте 2017 года объявил о приостановке выступлений за сборную, спустя год официально заявил о завершении карьеры в сборной.

29 апреля 2018 года провёл свой 400-й матч в чемпионатах России, выйдя на поле против «Зенита» (0:0).

Летом 2018 года завершил футбольную карьеру.

В ноябре 2018 года вместе с братом получил предложение войти в тренерский штаб нидерландского футбольного клуба «Витесс», который возглавлял бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

27 января 2020 года Василий вместе с братом Алексеем были назначены заместителями генерального директора ЦСКА (Москва). 7 августа 2020 года Василий вошёл в тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА. 14 апреля 2021 года ушёл из клуба.

20 апреля 2021 года вошёл в тренерский штаб «Краснодара». 5 января 2022 года «Краснодар» уволил Виктора Гончаренко и его тренерский штаб, после чего 10 января 2022 года Березуцкий снова вошёл в тренерский штаб ЦСКА.

Личная жизнь 
В октябре 2009 года состоялась свадьба Василия и Ольги. 27 апреля 2010 года у них родился сын Владимир, а 28 октября 2016 года — дочь Анастасия.

Считался остряком в своей команде и в целом в футбольной среде. Некоторые его шутки стали широко известными: к примеру, после победы ЦСКА в финале Кубка России 2013 во время послематчевого интервью главного тренера Леонида Слуцкого Василий облил его холодной водой, вынудив нецензурно выразиться в прямом эфире.

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: 101 матч / 5 забитых голов; 48 побед, 28 ничьих, 25 поражений.

Достижения

Командные 
ЦСКА (Москва)
 Чемпион России (6): 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16
 Серебряный призёр чемпионата России (7): 2002, 2004, 2008, 2010, 2014/15, 2016/17, 2017/18
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2007, 2011/12
 Обладатель Кубка России (7): 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13
 Обладатель Суперкубка России (6): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014.
 Обладатель Кубка УЕФА: 2004/05
Сборная России
 Бронзовый призёр Чемпионата Европы 2008

Личные 
 Награждён Орденом Дружбы (2006).
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (11): № 1 (2005, 2006, 2010, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016); № 2 (2009, 2011/2012, 2014/2015); № 3 (2007, 2008).
 Член Клуба Игоря Нетто.

Примечания

Ссылки 
 «АиФ» — один из самых откровенных игроков сборной России ответил на вопросы читателей
 Статистика игрока на официальном сайте ЦСКА

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Члены Клуба Игоря Нетто
Футбольные тренеры России